San Simon, saint Simon en français, peut désigner :

Toponymes

Espagne 
  : l'une des paroisses de la commune de Vilalba dans la province de Lugo, dans la communauté autonome de Galice ;
  : île dans la baie de Vigo, province de Pontevedra, dans la communauté autonome de Galice ;

États-Unis 
 San Simon, census-designated place située en Arizona.

Mexique 
  : une ville et l'une des 570 municipalités de l'État d'Oaxaca.

Philippines} 
 San Simon : l'une des municipalités de la province de Pampanga.

Venezuela 
 San Simón : chef-lieu de la municipalité de Simón Rodríguez dans l'État de Táchira ;
 San Simón : l'une des onze divisions territoriales et statistiques dont l'une des dix paroisses civiles de la municipalité de Maturín dans l'État de Monagas ;
 San Simón de Cocuy : localité de la municipalité de Río Negro dans l'État d'Amazonas.

Cinéma 
 San Simón de los Magueyes : un film du réalisateur mexicain Alejandro Galindo sorti en 1973.

Homonymie de toponyme